Bruno da Silva Barbosa – calciatore brasiliano
 Marcos Roberto da Silva Barbosa – calciatore brasiliano
 Marlon Santos da Silva Barbosa – calciatore brasiliano
 Isael da Silva Barbosa – calciatore brasiliano
 Ronielson da Silva Barbosa (1995) – calciatore brasiliano
 William da Silva Barbosa – ex calciatore brasiliano
 Willyan da Silva Barbosa – calciatore brasiliano